106, een jaartal
 106 (getal), CVI in Romeinse cijfers
 Christenen voor Israël, een Nederlandse organisatie
 CerebroVasculaire Insufficiëntie, zie Cerebrovasculair accident
 Concours de Voltige International
 Centrum voor Informatieverwerking, tot 1995 automatiseringsdochterbedrijf van de N.V. Nederlandse Spoorwegen